Acacia é o nome comum utilizado para designar um vasto conjunto de arbustos e árvores da família Fabaceae (leguminosas) pertencentes a diversos géneros. O nome comum «acácia» aplica-se a:
 Todas as espécies dos géneros que compõem o antigo género Acacia sensu lato, nomeadamente:
Acacia (sin.: Racosperma), principalmente espécies nativas da Australásia e ilhas do Pacífico, mas naturalizadas e cultivadas em múltiplas regiões
Senegalia — principalmente nativas da África
Vachellia — principalmente nativas da África
Acaciella — nativa das regiões tropicais e subtropicais das Américas
Mariosousa — nas Américas
 Muitas espécies do género Mimosa
 Algumas espécies do género Albizia, nomedamente:
 Albizia julibrissin
 Muitas espécies pertencentes a vários géneros, cultivadas como ornamentais e para protecção dos solos:
 Acacia parviceps (Speg.) Burk.
 Acacia velutina  var. monadena Hassler
 Acacia bonariensis
 Chuva-de-ouro — acácia imperial (Cassia ferruginea (Schrad) Schrad ex DC)
 Jurema (árvore) — Acacia jurema
 Vachellia farnesiana — acácia-amarela
 Angico — Acacia cebil Acácia-negra — Acacia decurrens Acácia-mimosa — Acacia podalyraefolia A. Cunn
 Acacia suma — acácia hindu
 Vachellia nilotica — acácia egípcia
 Esponjinha — Acacia cultriformis A. Cunn. ex G. Don
 Acacia melanoxylon Acacia koa — A. Gray
 Acacia cyanophylla Acacia anegadensis Acacia longifolia Acacia karroo'' 'Natalensis'

Ver também
 Acacías —  município da Colômbia do departamento de Meta

Desambiguações de vegetais